

Sigle 
 Revolutions per minute – giri al minuto, unità di misura utilizzata per le velocità di rotazione (viene abbreviato anche con rpm, o r/min)

Televisione 
 Power Rangers RPM – serie televisiva del 2009, quindicesima serie del franchise dei Power Rangers

Cinema 
R.P.M. rivoluzione per minuto (R.P.M.) – film di Stanley Kramer del 1970
RPM – film di Ian Sharp del 1998

Codici 
 RPM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Ngukurr (Australia)

Informatica 
 RPM Package Manager – sistema di gestione dei pacchetti software in Linux
 RPM Racing – videogioco
 RPM Tuning – videogioco

Musica 
 RPM – gruppo musicale brasiliano
 Rock Productions Music – gruppo musicale britannico
 RPM – rivista musicale canadese